Masa krytyczna – książka autorstwa Philipa Balla
 masa krytyczna – pojęcie stosowane w fizyce
 Masa Krytyczna – nieformalny ruch społeczny

Zobacz też 
 punkt krytyczny